Marle (municipi), municipi al departament de l'Aisne (regió dels Alts de França)
 Cantó de Marle, cantó al districte de Laon del departament de l'Aisne
 Comtat de Marle, senyoria feudal de França a la Picardia (avui al departament d'Aisne)